Siczek ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Siczek (* 1977), polnischer Regisseur
 Stefan Siczek (1937–2012), polnischer Geistlicher und Theologe, Weihbischof in Radom